oficjalne sprostowanie wiadomości → patrz dementi
 sprostowanie błędów w orzeczeniu sądu (decyzji administracyjnej, postanowieniu) → patrz rektyfikacja
 sprostowanie błędów w dzienniku urzędowym
 sprostowanie aktu stanu cywilnego
 sprostowanie prasowe
 sprostowanie jako figura retoryczna → patrz correctio

Zobacz też 
 chochlik drukarski
 errata